Tanjung Benoa är en udde i Indonesien.   Den ligger i provinsen Provinsi Bali, i den sydvästra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Tanjung Benoa ligger på ön Bali.

Terrängen inåt land är platt. Havet är nära Tanjung Benoa österut. Den högsta punkten i närheten är Bukit Memedi,  meter över havet,  km sydväst om Tanjung Benoa.  Närmaste större samhälle är Denpasar,  km norr om Tanjung Benoa. 

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Provinsi Bali